Czarne słońce – symbol okultystyczny i nazistowski
 Czarne słońce – film Krzysztofa Zanussiego
 Czarne słońce – powieść Patricka Redmonda
 Czarne słońce – powieść Jamesa Twininga